El municipio de Delaware  (en inglés: Delaware Township) es un municipio ubicado en el condado de Mercer en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 2.159 habitantes y una densidad poblacional de 26.0 personas por km².

Geografía 
El municipio de Delaware se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $42,240 y los ingresos medios por familia eran $47,656. Los hombres tenían unos ingresos medios de $35,500 frente a los $24,917 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $18,410. Alrededor del 9,3% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Pensilvania
Localidades del condado de Mercer (Pensilvania)